Borova (Chorwacja)
 Borova (Czarnogóra)